Lisbon Story peut désigner 

 Lisbon Story, film de Paul L. Stein sorti en 1946. 
 Lisbon Story, titre original de Lisbonne Story, film de Wim Wenders avec notamment le groupe Madredeus sorti en 1994.